Baranyai János (1961) súlyemelő
Baranyai János (1984) súlyemelő, cselgáncsozó
Baranyai János (20. század) újságíró